William Bagwell se poate referi la unul din următorii:

 William Bagwell (1776-1826), politician irlandez
 William Bagwell (fl. 1655), comerciant și scriitor pe teme de astronomie
 Bill Bagwell (1895–1976), jucător de baseball american